Słomianka (lit. Šiaudinė) − wieś na Litwie, w rejonie wileńskim, 1 km na wschód od Czarnego Boru, zamieszkana przez 93 ludzi. Przed II wojną światową w Polsce, w powiecie wileńsko-trockim województwa wileńskiego.

Przypisy 

Miejscowości w gminie Czarny Bór